Estiva — ação de colocar carga a bordo de embarcações
Fator de estiva — cálculo de frete de mercadorias

Geografia 
Estiva (Minas Gerais)
Estiva Gerbi
Rio Estiva

Desambiguações de hidrografia
Desambiguações de topônimos